«Следующая остановка — Гринвич-Виллидж» () — американский комедийно-драматический фильм сценариста и режиссёра Пола Мазурски, вышедший в 1976 году.

Сюжет 

Начинающий актёр-еврей переезжает из дома родителей в Бруклине и поселяется в Гринвич-Виллидж.

Актёрский состав 
 Ленни Бейкер — Ларри Лапински
 Шелли Уинтерс — Фэй Лапински
 Эллен Грин — Сара Рот
 Лоис Смит — Анита Каннингем
 Кристофер Уокен — Роберт Фалмер
 Дори Бреннер — Конни
 Антонио Фаргас — Бёрнстин Чендлер
 Лу Джекоби — Герб
 Майк Келлин — Бен Лапински
 Майкл Иган — Герберт Бергхоф
 Рашель Новикофф — миссис Тапперман
 Джон Си Бечер — Сид Уайнберг
 Джефф Голдблюм — Клайд Бакстер

Производство 
Фильм является полуавтобиографичным и основан на становлении режиссёра Пола Мазурски в качестве актёра.

Принятие

Отзывы критиков 
Фильм получил положительные отзывы критиков. На интернет-агрегаторе Rotten Tomatoes он имеет рейтинг 80% на основе 15 рецензий.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1976 года
Комедийно-драматические фильмы США
Фильмы об актёрах
Фильмы про аборт
Фильмы, действие которых происходит в Манхэттене
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы 20th Century Studios